Anne-Marie Levain
 Paul Fernand Levain